Zumbach ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Zumbach († 1958), Schweizer Landmaschinenhändler und Opfer einer Gewalttat; siehe Affäre Jaccoud
 David Zumbach (* 1984), Schweizer Sportler
 Ernst Zumbach (1894–1976), Schweizer Jurist und Historiker
 Frank T. Zumbach (* 1953), deutscher Sachbuchautor, Journalist und Übersetzer
 Friedrich Joseph Zumbach (1774–1860), deutscher Schriftsteller
 Jean Zumbach (1915–1986), schweizerischer Jagdflieger, Unternehmer, Söldner und Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte von Katanga und Biafra
 Johannes Zumbach, Schweizer Chronist und Illustrator
 Jörg Zumbach (* 1973), deutscher Psychologe
 Lothar Zumbach von Koesfeld (1661–1727), deutscher Mathematiker, Astronom und Musiker